Pollitz steht für:

 Pollitz, Ortsteil von Aland, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt

Pollitz ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Pollitz (1890–1970), deutsche Pädagogin
 Aron Pollitz (1896–1977), Schweizer Fußballspieler
 Karl Philipp von Pollitz (1733–1805), deutscher Generalleutnant

Siehe auch:
 Politz
 Pollitzer